Daniel O’Reilly (1700–1778) – irlandzki duchowny rzymskokatolicki, biskup Clogher
 Daniel O’Reilly (1838–1911) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku